Damien Perquis (ur. 1984) – polski piłkarz francuskiego pochodzenia, obrońca, gracz m.in. Realu Betis i FC Sochaux-Montbéliard
 Damien Perquis (ur. 1986) – francuski piłkarz, bramkarz, gracz m.in. SM Caen